СРП — аббревиатура. Может иметь следующие значения:

Сокращение

 Сборно-разборное приспособление
 Сербская радикальная партия
 Сменная режущая пластина
 Совет региональных представителей
 Соглашение о разделе продукции
 Социалистическая рабочая партия — название ряда левых политических партий в разных странах.
 Союз российских писателей
 Спортивная радиопеленгация — спортивная радопеленгация
 Счётно-решающий прибор
 Станки для резки пенополистирола

Другие значения
 Карел Срп — чешский культурный деятель
 СРП — серия сцинтилляционных геологоразведочных приборов (например, СРП-68-01)

См. также 
 SRP (Secure Remote Password Protocol, SRPP) — интернет-протокол парольной аутентификации.